Miejscowości w Polsce:
 Chrzczanka Włościańska
 Chrzczanka-Folwark